Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Dieses Jahr wurde in der Qualifikation auch ein Platz im Doppel vergeben. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation im Einzel sowie vier Paarungen im Doppel teil, die vom 6. bis 7. Februar 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Rotterdam